Die Spiele der 6. Streethockey-Weltmeisterschaft fanden im Jahre 2005 statt und wurden in Kanada ausgetragen. Weltmeister wurde zum ersten Mal Kanada, das im Finale Slowakei besiegte.

Turnier

Vorrunde

Play-off

Viertelfinal-Qualifikation

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 World Cups Senior Men

2005
Sportveranstaltung 2005
Sportveranstaltung in Kanada